Ziörjen ist der Familienname folgender Personen:
 Lars Ziörjen (* 1983), Schweizer Autor
 Lothar Ziörjen (* 1955), Schweizer Politiker (BDP)